Wikipedia w języku tagalskim – edycja językowa Wikipedii tworzona w języku tagalskim. 

18 lutego 2007 roku edycja ta liczyła 5573 artykuły. W rankingu wszystkich edycji językowych, opublikowanym 1 lutego tegoż roku, zajmowała 75. pozycję.

Linki zewnętrzne 
 Wikipedia w języku tagalskim

Edycje językowe Wikipedii